

Astronomia 
 1585 Union – asteroide della fascia principale

Aziende 
 Union Automobile Company – casa automobilistica statunitense attiva dal 1902 al 1905
 Pivovarna Union – Birrificio sloveno

Geografia 
Francia
 L'Union – comune del dipartimento dell'Alta Garonna
Guatemala
 Unión Cantinil – comune del dipartimento di Huehuetenango
 Saint Vincent e Grenadine
 Union Island – isola delle Antille
 Stati Uniti d'America
 Union – città della Contea di Greene, Alabama
 Union – capoluogo della Contea di Union, Carolina del Sud
 Union – città della Contea di Tolland, Connecticut
 Union – villaggio della Contea di McHenry, Illinois
 Union – città della Contea di Hardin, Iowa
 Union – città della Contea di Boone, Kentucky
 Union – città della Contea di Knox, Maine
 Union – township della Contea di Branch, Michigan
 Union – township della Contea di Grand Traverse, Michigan
 Union – charter township della Contea di Isabella, Michigan
 Union – città della Contea di Newton, Mississippi
 Union – capoluogo della Contea di Franklin, Missouri
 Union – villaggio della Contea di Cass, Nebraska
 Union – census-designated place della Contea di Carroll, New Hampshire
 Union – township della Contea di Hunterdon, New Jersey
 Union – township della Contea di Union, New Jersey
 Union – città della Contea di Broome, New York
 Union – città della Contea di Montgomery, Ohio
 Union – città della Contea di Union, Oregon
 Union – township della Contea di Adams, Pennsylvania
 Union – township della Contea di Berks, Pennsylvania
 Union – township della Contea di Centre, Pennsylvania
 Union – township della Contea di Clearfield, Pennsylvania
 Union – township della Contea di Crawford, Pennsylvania
 Union – township della Contea di Erie, Pennsylvania
 Union – township della Contea di Fulton, Pennsylvania
 Union – township della Contea di Huntingdon, Pennsylvania
 Union – township della Contea di Jefferson, Pennsylvania
 Union – township della Contea di Lawrence, Pennsylvania
 Union – township della Contea di Lebanon, Pennsylvania
 Union – township della Contea di Luzerne, Pennsylvania
 Union – township della Contea di Mifflin, Pennsylvania
 Union – township della Contea di Schuylkill, Pennsylvania
 Union – township della Contea di Snyder, Pennsylvania
 Union – township della Contea di Tioga, Pennsylvania
 Union – township della Contea di Union, Pennsylvania
 Union – township della Contea di Washington, Pennsylvania
 Union – città della Contea di Monroe, Virginia Occidentale
 Union – città della Contea di Burnett, Wisconsin
 Union – città della Contea di Door, Wisconsin
 Union – città della Contea di Eau Claire, Wisconsin
 Union – città della Contea di Pierce, Wisconsin
 Union – città della Contea di Rock, Wisconsin
 Union – città della Contea di Vernon, Wisconsin
 Union – città della Contea di Waupaca, Wisconsin

Informatica 
 union – costruttore di tipo in C e altri linguaggi di programmazione

Musica 
 Union – gruppo musicale heavy metal statunitense
 Union – album di autori vari del 1990
 Union – album di Toni Childs del 1988
 Union – album dei Puya del 2001
 Union – album degli Union del 1998
 Union – album degli Yes del 1991
 Union – album dei The Boxer Rebellion del 2009

Altro 
 Union – stazione della metropolitana di Dubai